Kurien ist der Familienname folgender Personen:

 Shruti Kurien (Shruti Kanetkar; * 1983), indische Badmintonspielerin
 Verghese Kurien (1921–2012), indischer Ingenieur und Unternehmer